Io, Isabella International Film Week, ispirato alla figura di Isabella Morra e tenutosi in Basilicata, .

Storia 
Il festival aveva due sezioni principali (la competizione, esclusivamente dedicata a film fatti da e sulle donne, e un'ampia sezione dedicata al Cinema Documentario), oltre a tre programmi minori il cui soggetto cambiava di anno in anno, così come cambiavano anche la destinazione del Country in Focus, che di volta in volta esplorava la cinematografia (femminile) di vari paesi del mondo.

A cadenza annuale, il festival offriva una selezione (circa 70) di film recenti di ogni genere, formato e durata; una serie di talk-show in cui i professionisti di settore incontravano il pubblico, ed una serie di eventi satellite quali mostre e parties durante i quali il lavoro di artisti e VJ completava il carnet cinematografico.

La prima edizione del Festival si è tenuta nella casa di Isabella Morra, al Castello di Valsinni, dal 25 al 30 agosto 2005.

Dalla edizione 2009 la settimana cinematografica di Io, Isabella si fregia di due importanti bollini, quello del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e quello di Basilicatacinema, il network lucano del cinema di qualità. La quinta edizione si tenne a Maratea dal 5 al 10 agosto 2009.

Collegamenti esterni
 

Festival cinematografici in Basilicata
Festival cinematografici italiani del passato